

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки столетия в США, который прошёл в период с 4 по 26 июня 2016 года.

Окончательные заявки сборных должны были включать в себя 23 игрока, трое из которых — вратари, и заявка должна была быть представлена до 20 мая 2016 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Колумбия

Коста-Рика

Парагвай

США

Группа B

Бразилия

Эквадор

Гаити

Перу

Группа C

Ямайка

Мексика

Уругвай

Венесуэла

Группа D

Аргентина

Боливия

Чили

Панама

Примечания 

Составы
2016